Olimpo (Puerto Rico), een plaats in Puerto Rico 
Fuerte Olimpo, een stad in Paraguay 
Club Olimpo, kortweg Olimpo, een Argentijnse voetbalclub